Чемпионат мира по борьбе 1961 года проходил 2-7 июня в Иокогаме (Япония).

Общий медальный зачёт

Рейтинг команд

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба

Ссылки 
 FILA Database

1961
1961 год в Японии
Международные спортивные соревнования в Иокогаме
Международные соревнования по борьбе в Японии